Karl Gneist ist der Name folgender Personen:

* Karl Gneist (Politiker) (1824–1894), deutscher Politiker, MdL Sachsen 

 Karl Richard Gneist (1868–1939), deutscher Diplomat, siehe Carl Richard Gneist